Білецька Алла (* 2003) — українська велосипедистка на треку. Учасниця Чемпіонату світу з велосипедного спорту на треку-2021.
 Білецька Віра Юхимівна (1894—1933) — українська радянська дослідниця фольклору і етнографії.
 Білецька Ірина Платонівна (1933) — український філолог, математик, філософ, доктор філологічних наук.
 Колумба Білецька (1838—1887) — засновниця згромадження сестер Домініканок.
 Білецька Лідія Костянтинівна (1923—1928) — театрознавець, педагог, професор.
 Білецька Марія Василівна (* 1972) — український лікар та волонтер.
 Білецька Марія Іларіонівна (1864—1937) — український педагог, громадська діячка.
 Білецька Марія Григорівна (1924—2006) — українська баяністка. Заслужена артистка УРСР.
 Білецька Наталія Олександрівна (1981) — поетеса.
 Білецька Неоніла Миколаївна (1938) — українська актриса. Народна артистка України.
 Білецька Раїса Григорівна (1923) — українська баяністка. Заслужена артистка УРСР.
 Білецька Світлана Анатоліївна (1963) — художниця, член Національної спілки художників України.
 Білецька Текля Теодорівна (1899—1965) — українська письменниця.
 Білецька Тетяна Миколаївна (1963) — українська артистка балету. Народна артистка України.
 Білецька-Шелест Наталія Володимирівна — майор медичної служби Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Див. також 
 Білецький
 Білецькі
 Білецьке
 Білецьківка